United Kingdom, UK – Zjednoczone Królestwo (nazwa krótka), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
 .uk – krajowa domena najwyższego poziomu Wielkiej Brytanii
 uk – kod ISO 639-1 języka ukraińskiego
 Universala Kongreso, UK – Światowy Kongres Esperanto
 UK – brytyjska grupa muzyczna grająca rock progresywny
 UK – skrót używany jako synonim metody ułatwionej komunikacji stosowanej w pracy z osobami z autyzmem